Fahrbefehl steht für:

 Fahranweisung bei der Eisenbahn, siehe Befehl (Eisenbahn)#Auftragsarten
 Fahrbefehl (Militär), Fahrauftrag beim Militär